Nessau bezeichnet Orte und geographische Objekte in Polen:
 Nessau, der deutsche Name der Stadt Nieszawa
 Alt Nessau, ein deutscher Name von Podgórz, Stadtteil von Toruń
 Groß Nessau, der deutsche Name von Wielka Nieszawka; siehe Gmina Wielka Nieszawka
 Klein Nessau, der deutsche Name von Mała Nieszawka
 Ober Nessau, der deutsche Name von Nieszawka; siehe Mała Nieszawka
 Ordensburg Nessau, Ruine in Mała Nieszawka
 Schloß Nessau, ehemaliger Wohnplatz; heute Teil von Mała Nieszawka